Con il nome di sant'Amanzio la Chiesa cattolica venera:

sant'Amanzio, martire a Cannes con sant'Alessandro ed altri quattro compagni, celebrato il 6 giugno
sant'Amanzio di Rodez, primo vescovo di Rodez, celebrato il 4 novembre
sant'Amanzio (†120), soldato romano martire a Roma con i santi Giacinto, Ireneo, Zotico ed altri commilitoni, celebrato il 10 febbraio
sant'Amanzio (†120), martire in Tivoli con i santi Cereale, Getulio e Primitivo, celebrato il 10 giugno
Sant'Amanzio vescovo (†448), terzo vescovo di Como, celebrato l'8 aprile
sant'Amanzio (secolo VII), sacerdote romano evangelizzatore del Belgio con san Landoaldo, celebrato il 19 marzo
sant'Amanzio (†600), da Città di Castello (Umbria), celebrato il 13 novembre

Riferimenti 

M. Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
http://www.santiebeati.it/